Trilla — второй студийный альбом рэпера из Майами Рика Росса, выпущен 11 марта 2008 года лейблами Slip-n-Slide Records, Def Jam Recordings и Poe Boy Entertainment. По данным RIAA пластинка стала золотой, разойдясь в США тиражом 700 000 копий.

Синглы 
Первым синглом стала композиция «Speedin'», записанная при участии певца R. Kelly.

Вторым синглом планировалась стать песня «Street Money», созданная вместе с Flo Rida, но в итоге был выбрана «The Boss», в которой участвовал T-Pain.

Третьим синглом стала «Here I Am», в которой приняли участие Nelly и Avery Storm.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Рика Росса
Альбомы 2008 года
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, спродюсированные Drumma Boy